Камаганское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Камаганское сельское поселение — входит в Белозерский район
 Камаганское сельское поселение — входит в Куртамышский район